Gaitán puede referirse a:

Personas 
Jorge Eliécer Gaitán, político y jurista colombiano.
Alma Rosa Gaytán, pianista guatemalteca.
Carolina Gaitán, actriz y cantante colombiana.
Cristian Gaitán, futbolista argentino.
Fernando Gaitán, guionista y productor colombiano.
Francisco Gaitán Pascual, médico español.
Germán Gaitán, futbolista argentino.
Gloria Gaitán, política colombiana.
Héctor Gaitán (escritor), periodista y escritor guatemalteco.
Héctor Gaitán (futbolista), futbolista argentino.
Jorge Gaitán Cortés, arquitecto y político colombiano.
Jorge Gaitán Durán, escritor y crítico colombiano.
José Luis Gaitán, futbolista argentino.
Karly Gaitán Morales, periodista e historiadora nicaragüense.
Luis Gaytán de Ayala, político español.
Luis Gaitán Cabrera, político mexicano.
Martín Gaitán, jugador de rugby argentino.
Miguel Ángel Gaitán, niño argentino.
Nani Gaitán, modelo y presentadora de televisión española.
Nicolás Gaitán, futbolista argentino.
Pablo Gaitán, futbolista argentino.
Paulina Gaitán, actriz y cantante mexicana.
Pedro Gaytán, soldado español.
Rafael Botí Gaitán, actor español.
Ricardo Gaitán Obeso, militar colombiano.
Raúl Gaitán, futbolista español.
Walter Gaitán, futbolista argentino-mexicano.
Gaitán Castro, dúo musical peruano.
Gaitanes, dúo musical panameño.
Gaitana, heroína colombiana.

Geografía 
Puerto Gaitán, municipio de Colombia.
Desfiladero de los Gaitanes, cañón situado en la provincia de Málaga (España).
Jorge Eliécer Gaitán (Bogotá), barrio de la ciudad de Bogotá.

Otros 
Condado de los Gaitanes, título nobiliario español.

Enlaces externos